Głogów Małopolski (gemeente), een stad- en landgemeente in het Poolse woiwodschap Subkarpaten, in powiat Rzeszowski
 Głogów Małopolski (stad), een stad in bovenstaande gemeente